Metal Rendez-vous е четвърти студиен албум на швейцарската хардрок група Krokus и първи с настоящия вокалист Марк Сторс. Песента Heatstrokes излиза на първо място в британските хевиметъл класации и отваря пазар за Krokus във Великобритания и САЩ. Албумът е сертифициран за три пъти платинен в Швейцария с продадени 150 000 бройки.

През 2014 г. е преиздаден от британската Rock Candy Records.

Състав 
 Томи Кийфър – вокали и китара
 Фернандо фон Арб – китара
 Крис фон Рор – бас
 Марк Сторс – вокали
 Фреди Стийди – барабани

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Крокус
Музикални албуми от 1980 година